Штангенци́ркуль (от , англ. ) — универсальный измерительный прибор, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних линейных размеров, а также глубин отверстий.

Штангенциркуль — один из самых распространённых приборов измерения, благодаря простой конструкции, удобству в обращении и быстроте в работе. Является подвидом штангениструмента, к которому относятся также штангенрейсмас, штангенглубиномер и другие.

Устройство 

Штангенциркуль, как и другие штангенинструменты, имеет измерительную штангу (отсюда и название этой группы) с основной шкалой и нониус — вспомогательную шкалу для отсчёта долей делений. Точность его измерения — десятые или сотые (у разных видов) доли миллиметра. Точность шкалы с нониусом рассчитывается по формуле: цена деления основной шкалы разделить на количество штрихов нониуса.

На некоторых экземплярах штангенциркуля возможно также присутствие в верхней части подвижной рамки шкалы, измеряющей расстояние в дюймах. Нониус такого штангенциркуля даёт отсчёт

Снятие показаний 
По способу снятия показаний штангенциркули делятся на:
 нониусные;
 циферблатные — оснащены циферблатом для удобства и быстроты снятия показаний;
 цифровые — с цифровой индикацией для безошибочного считывания.

Порядок отсчёта показаний штангенциркуля по шкалам штанги и нониуса:
 считают число целых миллиметров, для этого находят на шкале штанги штрих, ближайший слева к нулевому штриху нониуса, и запоминают его числовое значение;
 считают доли миллиметра, для этого на шкале нониуса находят штрих, ближайший к нулевому делению и совпадающий со штрихом шкалы штанги, и умножают его порядковый номер на цену деления нониуса (цена деления нониуса рассчитывается по формуле: цена деления основной шкалы разделить на количество штрихов нониуса), у наиболее распространенных штангенциркулей ШЦ-1 цена деления нониуса — 0,1 мм.
 подсчитывают полную величину показания штангенциркуля, для этого складывают отсчёт по основной шкале (число целых миллиметров) и отсчёт по шкале нониуса (долей миллиметра).

Виды штангенинструмента 
 Штангенциркуль — универсальный инструмент, предназначенный для измерений с высокой точностью: наружных и внутренних размеров деталей и изделий; а также глубин отверстий.
 Штангенрейсмас — имеет основание, нижняя поверхность которого является рабочей и соответствует нулевому отсчёту по шкале.
 Штангенглубиномер — прибор для измерения глубин отверстий, пазов, высоты уступов.
 Штангензубомер — предназначен для измерения толщины зубьев.

Штангенциркули по ГОСТ 166-89:
 ШЦ-I — штангенциркуль с двусторонним расположением губок для измерения наружных и внутренних размеров и с линейкой для измерения глубин.
 ШЦК — (штангенциркуль с круговой шкалой). В выемке штанги размещена рейка, с которой сцеплена шестерёнка головки, поэтому показания штангенциркуля, отвечающие положению губок, читают по шкале штанги и круговой шкале головки по положению стрелки. Это значительно проще, быстрее и менее утомительно для исполнителя, чем чтение отсчёта по нониусу;
 ШЦТ-I — с односторонним расположением губок, оснащённых твёрдым сплавом для измерения наружных размеров и глубин в условиях повышенного абразивного изнашивания.
 ШЦ-II — с двусторонним расположением губок для измерения наружных и внутренних размеров и для разметки. Для облегчения последней оснащён рамкой микрометрической подачи.
 ШЦ-III — с односторонним расположением губок для измерения наружных и внутренних размеров.
 ШЦЦ — с цифровой индикацией (электронный).

По ТУ выпускается:
 Штангенциркуль типа ПШВ.

В 2014 году запатентовано устройство (Application RU2017120932U events: caliper marker).

Штангенциркуль типа ШЦРТ (приспособление разметочное ШЦРТ).

Уход 
В условиях активной работы со штангенциркулем рекомендуется протирать его салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе, затем вытирать насухо, а по окончании работ — укладывать в чехол. Желательно не допускать при эксплуатации грубых ударов или падения измерительного прибора во избежание изгибов штанги, а также царапин на измерительных поверхностях или их трения об измеряемую деталь.

Порядок поверки штангенциркулей определён ГОСТ 8.113-85.

Названия в разных языках 
В английском языке нет отдельного слова «штангенциркуль», а подвиды оного определяются как разные подвиды штангениструмента:
 обычный штангенциркуль — Vernier caliper (так как нониус по-английски — Vernier scale);
 цифровой штангенциркуль — digital caliper;
 циферблатный штангенциркуль — dial caliper,
 штангенциркуль типа ШЦРТ— caliper marker.

См. также 
 Линейка
 Микрометр
 Эстезиометр
 Кронциркуль

Примечания

Литература

Ссылки 

Измерительные приборы
Линейки